Beitou () – dzielnica () miasta wydzielonego Tajpej na Tajwanie. Znajduje się w północnej części miasta.

Populacja dzielnicy Beitou w 2016 roku liczyła 257 370 mieszkańców – 133 184 kobiety i 124 186 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 96 419, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,67 osób.

Architektura 

 Świątynia Guandu

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Tajpej